Плаву́шка (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен северной части района на правобережьи реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 22,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Козярники, Копачи, Мель.

Название говорит о том, что поселение было основано возле плава — водоёма с заросшей поверхностью, либо возле места где растут плауны.

Согласно переписи население Плавушки в 1999 году насчитывало 1 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района